Змеёво — пригородная деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Михайловскому сельскому поселению.

Расположена в 0,5 км к северу от границы города Твери, на Бежецком шоссе. За деревней от автодороги «Тверь—Бежецк—Весьегонск—Устюжина» отходит старое направление Бежецкого шоссе.

К северо-западу от деревни расположен аэропорт «Змеёво».

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)